Jon Jonsson eller Jonas Jonsson (med olika stavningar) kan syfta på:
Jón Jónsson (1636–1679), isländsk filolog
Jon Jonsson i Fjäle (1892–1963), socialdemokratisk riksdagsman
Jon Jonsson i Hertsjö (1836–1915), riksdagsman
Jon Jonsson i Källeräng (1867–1939), bondeförbundare och riksdagsman
Jon Jonsson i Mo (1818–1899), riksdagsman
Jon Jonsson (1772–1841), riksdagsman från Bräkne-Hoby socken
Jon Jonsson (född 1582), borgmästare i Arboga och memoarförfattare
Jonas Jonsson  (1806–1885), byggmästare och arkitekt
Jonas Jonsson i Hå (1858–1945), liberal riksdagsman
Jonas Johnsson i Torsberg (1837–1922), riksdagsman
Jon Jonsson, hantverkare som gjorde predikstolen i Håsjö gamla kyrka
Jonas Jonsson (1848–1920), läkare
Jonas Jonsson (1875–1947), träingenjör och företagsledare
Jonas Jonsson (1903–1996), sportskytt
Jonas Albert Jonsson (1880–1962), skådespelare
Jonas Jonson (född 1939), biskop
Jonas Johnson (född 1970), ishockeyspelare

Se även
Jón Jónsson